Strzyżewice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strzyżewice, un village
dans la voïvodie de Łódź
 Strzyżewice, un village
dans la voïvodie de Lublin
 Strzyżewice, une gmina rurale 
 Strzyżewice, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus